Velika nagrada Španije 1999 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 30. maja 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:22,088
|
|-
! 2
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari 
| 1:22,219
| +0,131
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:22,244
| +0,156
|-
! 4
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:22,277
| +0,189
|-
! 5
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:22,388
| +0,300
|-
! 6
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:22,703
| +0,615
|-
! 7
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:22,920
| +0,832
|-
! 8
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:22,938
| +0,850
|-
! 9
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:23,194
| +1,106
|-
! 10
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:23,303
| +1,215
|-
! 11
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:23,317
| +1,229
|-
! 12
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:23,331
| +1,243
|-
! 13
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:23,333
| +1,245
|-
! 14
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:23,505
| +1,417
|-
! 15
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:23,559
| +1,471
|-
! 16
| 23
|  Mika Salo
| BAR-Supertec
| 1:23,683
| +1,595
|-
! 17
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:23,703
| +1,615
|-
! 18
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:23,824
| +1,736
|-
! 19
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:24,619
| +2,531
|-
! 20
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:25,280
| +3,192
|-
! 21
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:25,672
| +3,584
|-
! 22
| 22
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:25,833
| +3,745
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 65
| 1:34:13,665
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 65
| +6,238
| 3
| 6
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 65
| +10,845
| 4
| 4
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 65
| + 30,182 s
| 2
| 3
|-
! 5
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 65
| + 1:27,208
| 10
| 2
|-
! 6
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 64
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 64
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 23
|  Mika Salo
| BAR-Supertec
| 64
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 64
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 10
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 64
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 11
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 63
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 12
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 62
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! Ods
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 50
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 40
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 40
| Prenos
| 12
|  
|-
! Ods
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 40
| Prenos
| 14
|  
|-
! Ods
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 35
| Pog. gred
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 27
| Prenos
| 5
|  
|-
! Ods
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 24
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 24
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 0
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! DSQ
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 64
| Diskvalifikacija
| 7
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999